Перегре́тый пар — пар, нагретый до температуры, превышающей температуру кипения при данном давлении. Перегретый пар используется в циклах различных тепловых машин, тепловых электростанций, паровозов с целью повышения их КПД. Получение перегретого пара происходит в специальных устройствах — пароперегревателях.

Если насыщенный пар продолжать нагревать в отдельном объёме, не имеющем воды, то получится перегретый пар. При этом сначала испарится влага, содержащаяся в паре, а затем начнётся повышение температуры и увеличение удельного его объёма.

В современных паротурбинных установках используют перегретый пар с температурой значительно выше критической (374°C).

Перегретый пар обладает следующими основными свойствами и преимуществами:
 при одинаковом давлении с насыщенным паром имеет значительно бо́льшую температуру и теплосодержание;
 имеет больший удельный объём в сравнении с насыщенным паром, то есть объём 1 кг перегретого пара при том же давлении больше объема 1 кг насыщенного пара. Поэтому в паровых машинах для получения необходимой мощности перегретого пара по массе потребуется меньше, что даёт экономию в расходе воды и топлива;
 перегретый пар при охлаждении не конденсируется; конденсация при охлаждении наступает лишь тогда, когда температура перегретого пара станет ниже температуры насыщенного пара при данном давлении.

Автоматическое регулирование температуры перегретого пара в котлоагрегатах 
Качество регулирования  температуры перегретого пара зависит от динамических свойств регулируемых участков. Обычно, это те элементы и части пароперегревателя, которые распложены между местом приложения регулирующего воздействия и местом отбора главного импульса по температуре пара.

См. также 
 Пароперегреватель

Примечания

Ссылки 
 Насыщенный пар, перегретый пар, параметры пара, паровые турбины.'
 

Пар